Holub může být:

 v biologii
 holub, pták z čeledi holubovití
 holub atolový
 holub domácí
 plemena holubů
 seznam plemen holubů
 holub doupňák
 holub hřivnáč
 holub nikobarský
 holub písmenkový
 holub skalní
 holub stěhovavý
 holub vínokrký
 holub zejkozobý

příjmení osob
 viz Holub (příjmení)

jiný význam
 Holub (novela) – novela Patricka Süskinda
 hovorový výraz pro zaschlý nosní hlen
 holub (terč) – kotouč z hlíny nebo asfaltu sloužící jako pohyblivý terč při sportovní střelbě  

podobné slovo
 holoubek
 Holubice

Externí odkazy